Viljakainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1853-1913), homme politique finlandais
 (Vilunki 3000) (1973-), musicien et graphiste finlandais
 (1972-), homme d'affaires finlandais
 (1954-), soprano finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois